La Semaine des As 2004 è l'8ª Leaders Cup (la 2ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Leaders Cup